Enrique XIX, príncipe de Reuss-Greiz (; 1 de marzo de 1790 - 31 de octubre de 1836) fue príncipe de Reuss-Greiz desde 1817 hasta 1836.

Primeros años 
Enrique XiX había nacido en Offenbach, Gran Ducado de Hesse, siendo el hijo mayor superviviente del príncipe Enrique XIII de Reuss-Greiz (1747-1817), (hijo del príncipe Enrique XI de Reuss-Greiz y la condesa Conradina de Reuss-Köstritz) y su esposa, la princesa Guillermina Luisa de Nassau-Weilburg (1765-1837), (hija del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y la princesa Carolina de Orange-Nassau).

Príncipe de Reuss-Greiz 
A la muerte de su padre el 29 de enero de 1817, sucedió como príncipe de Reuss-Greiz.

En 1819 restauró el Unteres Schloss (Palacio de Abajo), donde su padre ya había trasladado la residencia de la familia.

Matrimonio 
Enrique XIX se casó el 7 de enero de 1822 en Praga con la princesa Gasparina de Rohan-Rochefort (1798-1871), tercera hija de Carlos Luis Gaspar de Rohan-Rochefort, y su esposa, María Luisa Josefina de Rohan-Guéméné. La princesa Gasparina fundó una comunidad católica en Greiz.

Tuvieron dos hijas:
 Princesa Luisa Carolina de Reuss-Greiz (3 de diciembre de 1822 - 28 de mayo de 1875), casada por primera vez en 1842 con el príncipe Eduardo de Sajonia-Altenburgo, fallecido en 1852, con descendencia; casada por segunda vez en 1854 con el príncipe Enrique IV de Reuss-Köstritz, con descendencia.
 Princesa Isabel de Reuss-Greiz (23 de marzo de 1824 - 7 de mayo de 1861), casada en 1844 con Carlos Egon III, príncipe de Fürstenberg, con descendencia.

Muerte 
A su muerte en 1836, no teniendo heredero varón, el Jefe de la Casa de Reuss-Greiz pasó a su hermano menor Enrique XX.

Títulos y estilos 
1 de marzo de 1790 - 29 de enero de 1817: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique XIX de Reuss-Greiz
29 de enero de 1817 - 31 de octubre de 1836: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Reuss-Greiz

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich XIX, Fürst Reuss
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: I 333
Gehrlein Thomas, The House of Reuss - Older and Younger line Börde Verlag 2006, ISBN 978-3-9810315-3-9

Príncipes de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Offenbach del Meno
Fallecidos en Turingia